Галета (фр. galette, від старофр. gal «валун») — харчовий продукт.

Прізвище 

 Галета Анастасія (* 1992) — українська та азербайджанська танцівниця на льоду.
 Галета Василь Федорович (1928—1988) — український поет.
 Галета Олена Ігорівна (нар. 1975) — українська поетеса та літературознавиця.
 Галета Володимир Макарович (1907 — після 1991) — радянський футболіст 1920—1930 років, гравець Райкомвод (Київ).
 Галета Вадим Миколайович (2001—2022) — Головний сержант 3-ї самохідної артилерійської батареї самохідного артелерійського дивізіону в/ч А1619

Українські прізвища